Vengeance Falls — шестой студийный альбом американской группы Trivium, изданный в октябре 2013 года на лейбле Roadrunner Records.

В январе 2013 года басист Паоло Греголетто выложил в интернете несколько фотографий группы за работой на студии. Так же он сказал. что первый сингл с альбома будет называться «Strife». На одной из фотографий вокалист Мэтт Хифи сидел вместе с Дэвидом Дрейманом из Disturbed. Чуть позднее было сообщено что он будет продюсером будущего альбома.

В интервью Thrash Hits Дэвид Дрейман рассказал, что альбом выйдет под названиемVengeance Falls. Мэтт Хифи был удовлетворен работой с Дрейманом, который значительно помог ему с записью вокала.

28 июля 2013 года на концерте в Бухаресте группа исполнила первую песню с нового альбома Brave This Storm, а 1 августа на the Resurrection Fest в Испании была исполнена ещё одна песня «Strife». В преддверии выхода альбома 30 сентября вышел последний сингл «No Way To Heal».

Список композиций

Участники записи 
Trivium
 Мэтью Хифи — вокал, гитара
 Кори Бьёлье — гитара , бэк-вокал
 Паоло Греголетто — бас-гитара,
 Ник Августо — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы металкора
Альбомы Trivium